Pineda kan syfta på:
 Pineda (växter), ett släkte videväxter

Geografi

Spanien 

 Pineda de Gigüela (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Pineda de Mar (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar